Ампару () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Кампинас. Население составляет 	178 917	 человек (на 2010 год). Площадь — 	1 630,393	 км². Плотность населения — 	109,74	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 1 493 851 250,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8764,50 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,806 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Ампару
 Линдоя
 Монти-Алегри-ду-Сул
 Педра-Бела
 Пиньялзинью
 Серра-Негра
 Сокорру
 Агуас-ди-Линдоя

Микрорегионы штата Сан-Паулу